Een verkeersweg:
A261 (Duitsland), zie Bundesautobahn 261
A261 (Groot-Brittannië)
A261 (Nederland), zie Provinciale weg 261